Jane Alexander (1939-), attrice statunitense
 Jane Alexander (1959-), artista sudafricana
 Jane Alexander (1959-), vescovo anglicana anglo-canadese
 Jane Alexander (1972-), attrice e conduttrice televisiva italo-britannica